Ruské příjmení Afinogenov () nosí více osobností: 

Alexandr Nikolajevič Afinogenov (1904–1941) – ruský spisovatel a dramatik
Děnis Afinogenov (* 1974) – ruský hokejista
Maxim Afinogenov (* 1979) – ruský hokejista

Ruská příjmení